Peine puede referirse a:

 el peine, utensilio de púas para el aseo del cabello;
 un tipo de cargador de algunas armas de fuego;
 Peine (ciudad), una ciudad en el norte de Alemania;
 Distrito de Peine, un distrito de la Baja Sajonia (Alemania);
 un nombre común de la planta Carduus crispus;
 un nombre común de la planta Carlina acaulis.

Enlaces externos